Azeman ist der Familienname folgender Personen:

 Mahathir Azeman (* 1996), singapurischer Fußballspieler
 Zafuan Azeman (* 1999), malaysischer Fußballspieler
 bei den Maroons in Surinam ein blutsaugender Geist